Висловлювання:
 Висловлювання (логіка) — припущення, яке може бути істинним або хибним.
 Висловлювання (лінгвістика) — мовленневий твір, створений мовцем в процесі конкретного мовленневого акту.

Див. також 
 Судження
 Твердження